Эрит энд Бельведер () — футбольный клуб, базирующийся в лондонском боро Бексли (Англия). В настоящее время они выступают в премьер-дивизионе Восточной футбольной лиги южных графств и играют на Парк-Вью-Роуд, на одной площадке с «Уэллинг Юнайтед».

История 
Клуб был создан в 1922 году в рамках реструктуризации клуба Belvedere & District, который был образован в 1918 году. Belvedere & District присоединился ко второму западному дивизиону Кентской лиги в 1919 году, но покинул лигу в конце сезона 1920/21. Новый клуб присоединился к Кентской лиге в сезоне 1922/23 и попал в первый дивизион. В 1923/24 годах они вышли в финал , проиграв 3:0  на стадионе «». Однако в этом сезоне они также выиграли любительский Кубок Кента.

После третьего места в 1928/29 годах «Эрит и Бельведер» присоединился к Премьер дивизиону , резервисты клуба играли в Первом дивизионе лиги с 1923 года. Однако обе команды покинули лигу в конце сезона 1929/30 годов, а основная команда вернулась в Первый дивизион Кентской лиги. В 1937/38 годах они снова вышли в финал Любительского кубка ФА, проиграв 1:0 «Бромли» на стадионе «Ден». Во время Второй мировой войны они играли в Юго-Восточной комбинации, дважды выиграв лигу и Кубок лиги, а в 1941/42 годах — Старший кубок Кента.

После войны «Эрит и Бельведер» выиграли  в 1945 году и стали членами-учредителями  в сезоне 1945/46 годов. Они три раза подряд выигрывали Мемориальный щит лиги в 1947/48 и 1949/50 годов и заняли второе место в лиге в 1962/63 годах, но лига была расформирована в конце сезона, и вместе с большинством других команд лиги они стали членами нового Первого дивизиона . В 1970/71 годов они заняли второе место в Первом дивизионе, упустив титул по среднему количеству голов, и были переведены в Премьер-дивизион. В 1973/74 годах они выиграли Кубок Лиги. Заняв второе место в Афинской лиге (теперь уже одного дивизиона) в 1977/78 годах, клуб вернулся в Кентскую лигу.

В 1981/82 годах «Эрит и Бельведер» стал чемпионом первого дивизиона, получив повышение в Южный дивизион Южной лиги. Они оставались в этом дивизионе до перехода в Восточный дивизион в 1999 году. После нескольких сезонов борьбы клуб вернулся в Кентскую лигу в 2005 году. В  годах они стали чемпионами лиги; в финальном матче им нужно было победить и превзойти результат  на пять голов. Победа со счетом 7:1 обеспечила им титул и повышение в Первый дивизион Север Истмийской лиги. Однако в  они заняли последнее место в дивизионе, что привело к понижению в Кентской Лиге, которая теперь называется Восточной футбольной лигой южных графств. В  годах они заняли последнее место в Премьер дивизионе лиги и были понижены в Дивизион Один. В  клуб занял второе место в Первом дивизионе, получив право вернуться в Высший дивизион.

Домашний стадион 
Изначально клуб играл в Парк-Вью, где и оставался до тех пор, пока главная трибуна не сгорела в 1997 году. В 1999 году они переехали на Парк-Вью-Роуд, принадлежащий «Уэллинг Юнайтед».

Почётные звания 
 Афинская лига
 Победители Кубка лиги 1973—74
 Коринфская лига
 Победители Мемориального щита 1947—48, 1948—49, 1949—50,
 Кентская лига
 Чемпионы 1981—82, 2012—13
 Победители премьер-лиги 2012—13
 Юго-Восточная комбинация
 Чемпионы 1941—42
 Победители Кубка лиги 1941—42
 Кубок Кента
 Победители 1941—42
 Лондонский кубок среди взрослых
 Победители 1944—45
 Кентский любительский кубок
 Победители 1923—24, 1947—48, 1965—66, 1966—67, 1968—69, 1969—70

Рекорды 
 Лучшее выступление в Кубке Англии: Третий квалификационный раунд, 1926—27, 1961—62, 1962—63, 1974—75, 1989—90, 1991—92, 1993—94, 1997—98.
 Лучшее выступление в : Финалисты, 1923—24, 1937—38.
 Лучшее выступление в Трофее футбольной ассоциации: Второй раунд, 1999—2000, 2002—03.
 Лучшее выступление в FA Vase: Четвертьфинал, 2014—15.
 Рекорд посещаемости: 5,573 против «», Любительский кубок ФА, 19 февраля 1949 года.
 Самая крупная победа в соревнованиях: 14:1 против «», Кубок Кента, 14 марта 1942 года.
 Худшее поражение: 15:0 против «», Кентская лига, 28 апреля 1937 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Футбольные клубы Лондона
Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы, основанные в 1922 году